Финч () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Финч, Альфред Вильям (Вилли; 1854—1930) — бельгийско-финский керамист и художник.
 Финч, Генри (1558—1625) — юрист, политик и проповедник.
 Финч, Дженни (род. 1980) — американская софтболистка.
 Финч, Джон (1942—2012) — британский актёр театра и кино.
 Финч, Дэвид (род. 1971) — канадский художник комиксов.
 Финч, Калеб (род. 1939) — американский учёный-геронтолог, эндокринолог и клеточный биолог.
 Финч, Кэтрин (род. 1980) — британская арфистка.
 Финч, Питер (1916—1977) — австралийский актёр.
 Финч, Пэм — американская кёрлингистка и спортивный деятель.
 Финч, Руби (1804—1866) — американская художница.
 Финч, Рэйчел (род. 1988) — победительница конкурса Мисс Австралия, 3-я вице-мисс Вселенная-2010.
 Финч, Стенли Веллингтон (1872—1951) — американский государственный деятель, первый директор ФБР.
 Финч, Шарлотта (1725—1813) — няня и гувернантка детей английской королевской четы Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.

Топоним 
  — графство в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
  — гора на Земле Виктории, Антарктида.

В искусстве 
 Аттикус Финч — главный герой романа «Убить пересмешника» (1960) американской писательницы Харпер Ли.
 Финч (фильм) — американская научно-фантастическая драма Мигеля Сапочника.

Корабли